Жанакурылыс (с  — Новострой) — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жанакурылыс — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Жанакурылыс — село в Нуринском районе Карагандинской области.
 Жанакурылыс — село в Аральском районе Кызылординской области.
 Жанакурылыс — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.
Жанакурылыс — до 2006 г. название села Жаныс би в Иргизском районе Актюбинской области.